Керлибага — річка  в Україні, у Коломийському  районі  Івано-Франківської області, ліва притока Лючки  (басейн Дунаю).

Опис 
Довжина річки приблизно 9 км. Формується з багатьох безіменних струмків.

Розташування 
Бере  початок в урочищі Ведмеже. Тече переважно на північний схід  понад Великим Ключівим та через село Мишин і впадає у річку Лючку, ліву притоку Пістиньки.

Річку перетинає автомобільна дорога

Примітки 

Малі річки України
Річки Івано-Франківської області
Річки Коломийського району
Статті про річки Івано-Франківської області без зображення в картці